Кристалако има више значења:

 Кристалако (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Кристалако (Теренате), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику